Der Rajon Rosdilna (ukrainisch /; russisch /) ist eine administrative Einheit in der Oblast Odessa im Süden der Ukraine mit der Stadt Rosdilna als Zentrum.

Geographie 
Der Rajon liegt im mittleren Westen der Oblast Odessa, er grenzt im Norden an den Rajon Podilsk, im Osten an den Rajon Beresiwka, im Süden an den Rajon Odessa sowie im Westen an die Republik Moldau bzw. Transnistrien (Rajon Slobodseja). Durch den Rajon fließen die Flüsse Kutschurhan und Baraboj, im Osten wird er vom Chadschibej-Liman (Хаджибейський лиман) flankiert, im Westen stellt der Kutschurhan-Stausee teilweise die Grenze zur Republik Moldau dar.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 15. September 1930, seit 1932 als Teil der Oblast Odessa der Ukrainischen SSR; seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine. Ein Gebiet um die Dörfer Pawliwka und Stepaniwka war zwischen 1924 und 1940 ein Teil der Moldauischen Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des alten Rajons und einer Neugründung unter Vergrößerung des Rajonsgebietes (außer der Landratsgemeinde Jehoriwka, welche zum Rajon Odessa wechselte) um die Rajone Welyka Mychajliwka (außer den Landgemeinden Welykosymenowe, Worobijiwka und Zybuliwka die zum Rajon Beresiwka wechselten), Sachariwka und die Landratsgemeinde Sachanske (Rajon Schyrjajewe).

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 9 Hromadas (1 Stadtgemeinde, 5 Siedlungsgemeinden und 3 Landgemeinden) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 1 Stadt
 5 Siedlungen städtischen Typs
 201 Dörfer
 2 Ansiedlungen

Die Hromadas sind im einzelnen:

 Stadtgemeinde Rosdilna
 Siedlungsgemeinde Lymanske
 Siedlungsgemeinde Sachariwka
 Siedlungsgemeinde Satyschschja
 Siedlungsgemeinde Welyka Mychajliwka
 Siedlungsgemeinde Zebrykowe
 Landgemeinde Welykoploske
 Landgemeinde Nowoboryssiwka
 Landgemeinde Stepaniwka

Bis Juli 2020 waren es 1 Stadtratsgemeinde, 1 Siedlungsratsgemeinde und 18 Landratsgemeinden, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 1 Siedlung städtischen Typs
 82 Dörfer
 2 Ansiedlungen

Stadt

Siedlung städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Einzelnachweise 

Rosdilna